Christophe Renault est né en 1966 à Paimpol (Côtes-d'Armor). Il étudie au lycée Pasteur (Neuilly-sur-Seine). Il est éditeur aux éditions Jean-Paul Gisserot depuis 1997, après avoir obtenu la même année un DEA d’histoire de l’art à l’université de Rennes  sous la direction de . Le sujet de ce DEA, , ainsi que son intérêt pour le patrimoine, l’ont conduit à écrire plusieurs ouvrages sur l’architecture.

Publications 

 Les styles de l’architecture et du mobilier, éd. Jean-Paul Gisserot, Paris, 1998, 128 p.
 Guide Gisserot de Paris, éd. Jean-Paul Gisserot, Paris, 1999, 64 p.
 Le Morbihan, éd. Jean-Paul Gisserot, Paris, 2000, 32 p.
 Paris, éd. Jean-Paul Gisserot, Paris, 2001, 64 p.
 Reconnaître les saints et les personnages de la Bible, éd. Jean-Paul Gisserot, Paris, 2002, 192 p.
 Reconnaître les styles de l’architecture, éd. Jean-Paul Gisserot, Paris, 2005, 64 p.
 Memento de l’architecture, éd. Jean-Paul Gisserot, Paris, 2005, 32 p.
 Memento des saints et de leurs attributs, éd. Jean-Paul Gisserot, Paris, 2005, 32 p.
 Memento des grands thèmes de la Bible, éd. Jean-Paul Gisserot, Paris, 2005, 32 p.
 Memento des styles du mobilier, éd. Jean-Paul Gisserot, Paris, 2005, 32 p.
 Je visite un monument, éd. Jean-Paul Gisserot, Paris, 2007, 64 p.
 Memo des saints et de leurs attributs, éd. Jean-Paul Gisserot, Paris, 2009, 64 p.

Liens externes 
 

Naissance en 1971
Naissance à Paimpol
Éditeur français
Élève du lycée Pasteur (Neuilly-sur-Seine)
Naissance dans les Côtes-du-Nord